Bischofshof bezeichnet:
 den Sitz eines Bischofs, siehe Bischofsresidenz
 historisch ein Landgut in bischöflichem Eigentum, siehe Geistlicher Grundbesitz

dem Namen nach:
 Bischofshof (Linz) in Linz
 Lübecker Bischofshof in Lübeck
 Bischofshof (Regensburg) in Regensburg
 Bischofshof in Wien
 Bischofshof (Worms) in Worms

Siehe auch: 
 Bischofshofen
 Brauerei Bischofshof in Regensburg